Johann Hirschmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Leonhard Hirschmann (1672–1750), deutscher Maler und Radierer 
 Johann Martin Hirschmann (1803–nach 1874), deutscher Politiker, Bürgermeister von Offenbach am Main